Михаил Александрович Максимов — российский инженер-конструктор, в 1975—1983 директор ЦКБ «Алмаз» (ныне ОАО "ГСКБ «Алмаз-Антей»).

С 1947 по 1983 г. работал в организации, которая называлась Специальное бюро № 1 (п/я 1323) Министерства вооружения СССР, с августа 1950 года — КБ-1 ТГУ при Совете Министров СССР, в апреле 1965 года передано в Минрадиопром, в 1966 году преобразовано в Московское конструкторское бюро «Стрела», с 1971 года ЦКБ «Алмаз» Минрадиопрома.

С начала 1960-х гг. на руководящих должностях: начальник лаборатории микроэлектроники, начальник технологического бюро, зам. главного конструктора, главный инженер, с 1975 г. директор.

Разрабатывал конструкции и технологии изготовления автопилотов, руководил организацией производства антенных устройств на серийных заводах. В должности главного инженера ЦКБ «Алмаз» (1972—1975) руководил освоением технологий изготовления многослойных печатных плат. С 1975 г. под его руководством разрабатывались новые технологические процессы и было налажено изготовление средств ЗРС С-300П.

В 1983—1987 1-й заместитель министра радиопромышленности СССР.

С 1987 г. на пенсии.

Кандидат технических наук. Изобретатель, получил более 10 авторских свидетельств и патентов.

Лауреат Государственной премии СССР (1980, в составе коллектива: К. С. Альперович, Ф. Ф. Бородин, В. А. Васильев, Д. В. Великанов, В. Н. Волков, П. М. Кириллов, Н. В. Комиссаров, М. А. Максимов, А. М. Павленко, А. В. Рязанов, Д. А. Ряховский, О. А. Сташевский, В. Е. Черномордик, Л. Н. Ямшанов).

Источники 
 http://www.raspletin.com/istorija-predprijatija-77215/vydajuschiesja-lichnosti?id=386
 https://oboron-prom.ru/page,7,predpriyatiya-1.html

Заместители министров СССР